Гунцзу́н () — храмове ім'я імператорів Китаю.

Носії 
 Гунцзун династії Хань (漢恭宗): Лю Ху — імператор династії Пізня Хань (106—125) 
 Гунцзун династії Цін (清恭宗): Пуї — останній імператор династії Цін (1908—1912).

Неофіційно 
 Гунцзун династії Сун (宋恭宗): Чжао Сянь — імператор |династії Сун (1274—1276).

Храмові імена імператорів